Calle Rosén (né le 2 février 1994 à Växjö en Suède) est un joueur professionnel suédois de hockey sur glace. Il évolue au poste de défenseur.

Biographie

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

|-
| 2010-2011 || Frölunda HC U20 || J20 SuperElit ||16 ||1 ||1 ||2 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2011-2012 || Frölunda HC U20 || J20 SuperElit ||24 ||1 ||4 ||5 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Frölunda HC U20 || J20 SuperElit ||35 ||3 ||16 ||19 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2012-2013 || Karlskrona HK || Allsvenskan ||12 ||1 ||2 ||3 ||0 ||10 ||2 ||0 ||2 ||6
|-
| 2013-2014 || Karlskrona HK || Allsvenskan ||52 ||7 ||7 ||14 ||18 ||6 ||0 ||2 ||2 ||0
|-
| 2014-2015 || Rögle BK || Allsvenskan ||42 ||10 ||13 ||23 ||8 ||7 ||2 ||5 ||7 ||2
|-
| 2014-2015 || Växjö Lakers HC || SHL ||3 ||0 ||0 ||0 ||2 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2015-2016 || Växjö Lakers HC || SHL ||52 ||3 ||11 ||14 ||4 ||13 ||1 ||4 ||5 ||0
|-
| 2016-2017 || Växjö Lakers HC || SHL ||41 ||6 ||13 ||19 ||10 ||6 ||0 ||0 ||0 ||2
|-
| 2017-2018 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||4 ||0 ||1 ||1 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2017-2018 || Marlies de Toronto || LAH ||62 ||4 ||18 ||22 ||26 ||16 ||5 ||6 ||11 ||4
|-
| 2018-2019 || Marlies de Toronto || LAH ||54 ||7 ||39 ||46 ||36 ||7 ||1 ||0 ||1 ||2
|-
| 2018-2019 || Maple Leafs de Toronto || LNH ||4 ||1 ||0 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 ||Avalanche du Colorado  || LNH || 8 ||0 ||2 ||2 ||4 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Eagles du Colorado || LAH ||33 ||3 ||12 ||15 ||10 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2019-2020 || Maple Leafs de Toronto || LNH || 4 ||0 ||1 ||1 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2020-2021 || Marlies de Toronto || LAH ||30 ||5 ||8 ||13 ||22 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
| 2021-2022 || Blues de Saint-Louis || LNH || 18 || 2 || 5 || 7 || 4 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Thunderbirds de Springfield || LAH || 40 || 4 || 24 || 28 || 14 || 12 || 1 || 4 || 5 || 0

| 38 || 3 || 9 || 12 || 12 || 9 || 0 || 0 || 0 || 2

Références 

Naissance en février 1994
Naissance à Växjö
Joueur suédois de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Joueur de la Ligue nationale de hockey non repêché
Joueur du Rögle BK
Joueur des Växjö Lakers HC
Joueur des Maple Leafs de Toronto
Joueur des Marlies de Toronto
Joueur de l'Avalanche du Colorado 
Champion de la Coupe Calder
Joueur des Eagles du Colorado
Joueur des Blues de Saint-Louis
Joueur des Thunderbirds de Springfield